Calabrese bezeichnet:

 kalabrisch in der italienischen Sprache, siehe Kalabrien
 Calabrese, eigentlicher Name einer italienischen Rebsorte, siehe Nero d’Avola
 Calabrese (Band), eine US-amerikanische Musikgruppe

Calabrese ist der Familienname folgender Personen:
 Claudio Angelo Giuseppe Calabrese (1867–1932), italienischer Geistlicher, Bischof des Bistums Aosta
 Edward Calabrese (* 1946), US-amerikanischer Toxikologe
 Franco Calabrese (1923–1992), italienischer Opernsänger (Bassbariton)
 Giovanni Calabrese (* 1966), italienischer Ruderer
 Lucas Calabrese (* 1986), argentinischer Segler
 Omar Calabrese (1949–2012), italienischer Semiotiker
 Pasquale Calabrese (* 1961), italienischer Neurologe und Neuropsychologe 

 Vinnie Calabrese (* 1987), australischer Snookerspieler